Henrik Pontoppidan kan syfta på flera personer, bland andra:

* Henrik Pontoppidan (död 1659) –  prost i Vejle
 Henrik Pontoppidan (1814–1901) – dansk köpman
 Henrik Pontoppidan (1857–1943) – dansk författare

Se även
Henrik Pontoppidans mindefonds legat
Pontoppidan